Franz Muheim ist der Name folgender Personen:

* Franz Muheim (Politiker, 1861) (1861–1931), Schweizer Jurist und Politiker (KVP) 
 Franz Muheim (Politiker, 1923) (1923–2009), Schweizer Politiker (CVP)
 Franz Muheim (Diplomat) (1931–2020), Schweizer Diplomat und Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes